

Astronomia
 Cratere Wynn-Williams – cratere sulla superficie di Marte

Persone
 Albert Wynn (1951) – politico statunitense
 Brandon Wynn (1988) – ginnasta statunitense
 Dominic Wynn Woods, in arte Sage the Gemini (1992) – rapper, produttore discografico e scrittore statunitense
 Early Wynn (1920-1999) – giocatore di baseball statunitense
 Ed Wynn (1886-1966) – attore e doppiatore statunitense
 Isaiah Wynn (1996) – giocatore di football americano statunitense
 Jarius Wynn (1989) – giocatore di football americano statunitense
 Karen Wynn (1962) – psicologa statunitense, canadese
 Keenan Wynn (1916-1986) – attore statunitense
 Renaldo Wynn (1974) – ex giocatore di football americano statunitense
 Robert Wynn Carrington, I marchese di Lincolnshire (1843-1928) – politico britannico
 Steve Wynn (1942) – collezionista d'arte e imprenditore statunitense
 Steve Wynn (1960) – cantautore e chitarrista statunitense
 William Wynn Westcott (1848-1925) – medico legale, mago cerimoniale, teosofo e massone inglese